Wahlkreis Gera steht für folgende Wahlkreise in Thüringen:

Landtagswahlkreise:

 Wahlkreis Gera I
 Wahlkreis Gera II
 Wahlkreis Gera – Nord
 Wahlkreis Gera – Süd

Bundestagswahlkreise: